Alien 3 — компьютерная игра для Amiga, Commodore 64, Game Gear, Sega Mega Drive, SEGA Master System 1992 года (разработчик — Probe Software).
 Alien 3 — компьютерная игра для Game Boy 1993 года (разработчик — Bits Studios).
 Alien 3 — компьютерная игра для NES 1992 года (разработчик — Probe Software).
 Alien 3 — компьютерная игра для SNES 1993 года (разработчики — Probe Software и Spearsoft).
 Alien 3: The Gun — компьютерная игра для аркадных автоматов.